Stevenson, kan syfta på

 Adlai Stevenson, flera personer
 Adlai Stevenson I, amerikansk politiker och diplomat
 Adlai Stevenson II, amerikansk politiker
 Adlai Stevenson III, amerikansk politiker
 Andrew Stevenson, amerikansk politiker och diplomat
 Bryan Stevenson
 Byron Stevenson, walesisk fotbollsspelare
Charles C. Stevenson, amerikansk politiker 
Charles L. Stevenson, amerikansk filosof
Chuck Stevenson, amerikansk racerförare
Coke R. Stevenson, amerikansk politiker
Dennis William Stevenson, amerikansk botanist
James Stevenson, amerikansk skådespelar
Jamie Stevenson, brittisk orienterare
Joe Stevenson, amerikansk MMA-utövare
John W. Stevenson, amerikansk politiker
Juliet Stevenson, brittisk skådespelare
McLean Stevenson, amerikansk skådespelare
Parker Stevenson, amerikansk skådespelare
Ray Stevenson, brittisk skådespelare
Robert Louis Stevenson, skotsk författare 
Sarah Stevenson, brittisk taekwondoutövare
 Shakur Stevenson
Teófilo Stevenson, kubansk boxare 
Thomas Stevenson Drew, amerikansk politiker 
Toby Stevenson, amerikansk stavhoppare
 Turner Stevenson
Vera Menchik-Stevenson, brittisk-tjeckisk schackspelare
William Stevenson, amerikansk kortdistanslöpare
 Zoe Stevenson

Se även
Stephenson